Masseroni ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Masseroni († 1956), italienischer Unternehmer
 Daniela Masseroni (* 1985), italienischer Turner
 Enrico Masseroni (1939–2019), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Vercelli